Magharibi
 Western Province (Zambia) 
 Western (Papoea-Nieuw-Guinea)

Zie ook

 Western